Peter Odhiambo (ur. 1927) – ugandyjski bokser
 Peter Odhiambo (ur. 1950) – ugandyjski bokser
 Peter Odhiambo (ur. 1958) – ugandyjski bokser
 Peter Odhiambo (ur. 1966) – kenijski bokser

Zobacz też